Batter ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Batter (* 1970), britische Leichtathletin

Batter steht für:

 Batter (Baseball), Spielposition im Baseball
 Batter (Cricket), Spielposition im Cricket